Церковь Елисаветы преподобной на Дорогомиловском кладбище (Елизаветинская церковь) — полностью разрушенный православный храм на ликвидированном Дорогомиловском кладбище на западе Москвы. Кладбище находилось на территории между Можайским шоссе (ныне — Кутузовский проспект) и Москвой-рекой. Захоронения на нём продолжались вплоть до 1930-х годов.

История 
Первая деревянная церковь во имя святой Елисаветы была построена вскоре после открытия Дорогомиловского кладбища, в 1772 году, и освящена 2 января 1773 года.

В 1839 году на пожертвования горожан был построен каменный трехпрестольный храм.

Древняя церковь во имя св. Елисаветы построена в 1772 году. В 1839 году построена церковь каменная, трехпрестольная, усердием добровольных дателей. В настоящей холодной церкви престол Нерукотворенного Спаса; в приделах теплых: во имя Пресвятой Богородицы Владимирской и во имя преподобной Елисаветы.

Церковь и кладбище были памятником Бородинской битвы, которая произошла в день празднования иконы Владимирской Божией Матери. После постройки храма захоронение участников Отечественной войны 1812 года оказалось примерно в 100 метрах к западу от церкви.

в XX веке 
После 1922 года коммунистическими властями церковь передана обновленцам, была одной из 7 обновленческих храмов столицы. Вернулась в Патриархию в 1944 году. Последние годы своего существования находилась уже в совершенном запустении.

В 1948 году кладбище было закрыто, находившаяся там церковь и все захоронения уничтожены, территория застроена жилыми домами. Представлявшие для государства ценность могилы были перенесены на Новодевичье и Ваганьковское кладбища.

Архитектура 
Церковь была выполнена в стиле ампир и внешне напоминала Святодуховскую церковь на Даниловском кладбище.

Очень изящна была часть ограды, выходившая к улице, с треугольными воротами и двумя круглыми ампирными часовенками.

Приделы 
 Спаса Нерукотворного (главный)
 преп. Елисаветы
 Владимирской Божией Матери.

Примечания

См. также 
 Исчезнувшие и уничтоженные кладбища Москвы

Ссылки 
 Церковь Елисаветы преподобной на Дорогомиловском кладбище на сайте «Храмы России»
 Церковь Елисаветы преподобной на Дорогомиловском кладбище на сайте «Фотографии старой Москвы»

Утраченные православные храмы Москвы
Обновленческие храмы
Дорогомилово